Hochepied steht für:

 Hochepied Head, Landspitze auf der Prince-of-Wales-Insel (Queensland) in Queensland, Australien

Hochepied ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Hochepied (1630–1704), Stadtrat im frühen modernen Amsterdam
 Maurice Hochepied (1881–1960), französischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Victor Hochepied (1883–1966), französischer Schwimmer